Sucker — второй студийный альбом британской исполнительницы Charli XCX, выпущенный 15 декабря 2014 года на лейблах Asylum и Atlantic.

Создание альбома 
В 2013 году Чарли выпустила свой первый студийный альбом под названием True Romance. Альбом получил много положительных отзывов от музыкальных критиков, которые хвалили оригинальность и неповторимость музыкального стиля Чарли. Тем не менее, этот альбом не смог стать коммерчески успешным. 13 марта 2014 года она заявила, что начала работать над вторым студийным альбомом с Риверсом Куомо и Ростамом Батманглидж.

В интервью DIY Чарли заявила, что она записывает песни в девчачьем стиле. Также она заявила, что жанр песен по-прежнему поп, с отголосками панка и рока.

7 января 2015 года было объявлено, что европейский релиз альбома перенесён на 16 февраля 2015 года, который будет содержать в себе новую версию песни Doing It с Ритой Ора, а также треки So Over You и Red Balloon.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Charli XCX
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы Asylum Records
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Cashmere Cat
Альбомы, спродюсированные Грегом Кёрстином